Rhabdornis mysticalis (Пестроголовая филиппинская пищуха) — вид воробьиных птиц. В настоящее время его относят к семейству скворцовых. Выделяют два подвида.

Распространение 
Эндемики Филиппин. Живут в тропических лесах.

Описание 
Длина тела 15 см. Оперение коричневое, с более светлой нижней стороной.

Биология 
Эта птица питается насекомыми и фруктами. Также посещают цветы, возможно, собирая пыльцу щетинистым кончиком языка. Кормится небольшими группами, иногда вместе с другими видами птиц.

МСОП присвоил данному виду охранный статус LC

Примечания

Ссылки 
 Kennedy, R.S., Gonzales P.C., Dickinson E.C., Miranda, Jr, H.C., Fisher T.H. A Guide to the Birds of the Philippines, Oxford University Press, Oxford (2000).

Скворцовые